Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1986 (The 1986 Men’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди мужчин 1986) — 6-й чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин. Проводился с 4 по 19 октября 1986 на стадионе «Willesden Sports Centre» в городе Лондон, Англия.

Чемпионом стала сборная Австралии (впервые в своей истории), победившая в финале сборную Англии со счётом 2:1. Бронзовым призёром стала сборная ФРГ, победившая в матче за 3-е место сборную СССР со счётом 3:2 в овертайме.

Чемпионат прошел в год празднования столетия английской Ассоциации хоккея на траве (), которая была основана 18 февраля 1886 в Лондоне (и, фактически, столетия хоккея на траве как официально признанного вида спорта). Лучшим бомбардиром чемпионата стал Ric Charlesworth, который в качестве главного тренера в 2000-х и 2010-х годах возглавлял мужскую и женскую сборные Англии.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 
 
 Проходят в полуфиналы

Группа B 
 
 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1986

Примечания

Ссылки 
Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
Статья о чемпионате на официальном сайте сборной Индии
Страница о чемпионате на сайте the-sports.org

1986 (мужчины)
1986 год в хоккее на траве
1986 год в Лондоне
Хоккей на траве
Хоккей на траве
Чемпионаты мира в Великобритании
Октябрь 1986 года
Спорт в Великобритании в 1986 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Великобритании